Pavel Písařík, né le  à Braňany en République tchèque, est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière

Statistiques 

|rowspan=2| 2012-2013 || HC Litvinov || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| HC Draci Bílina || 2. Liga || 8 || 7 || 2 || 9 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan=2| 2013-2014 || HC Litvinov || Extraliga || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| HC Most || 1. Liga || 46 || 19 || 10 || 29 || 10 || 16 || 9 || 3 || 12 || 6 
|-
|rowspan=2| 2014-2015 || HC Litvinov || Extraliga || 40 || 5 || 1 || 6 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| HC Most || 1. Liga || 22 || 3 || 7 || 10 || 8 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
|rowspan=2| 2015-2016 || HC Litvinov || Extraliga || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| HC Most || 1. Liga || 18 || 5 || 4 || 9 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 44 || 15 || 10 || 25 || 14 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || EV Duisbourg || Oberliga ||5 || 1 || 2 || 3 || 10 || 3 || 2 || 3 || 5 || 4 	
|-
| 2018-2019 || EV Duisbourg || Oberliga || 48 || 45 || 28 || 73 || 38 || 6 || 2 || 3 || 5 || 4 	
|-
| 2019-2020 || EV Duisbourg || Oberliga || 19 || 6 || 8 ||14  ||12  || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Selber Wölfe  || Oberliga || 25 || 21 ||15  ||36  ||12  || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || DEAC  || Erste Liga || 8 || 2 ||1  ||3  ||  || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Mostecti Lvi  || 2.Liga ||  ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1993
Naissance dans la région d'Ústí nad Labem
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Most
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du EV Duisburg
Attaquant de hockey sur glace